Anaphyllum är ett släkte av kallaväxter. Anaphyllum ingår i familjen kallaväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kallaväxter
Anaphyllum